

Allemagne

Empire allemand 
  de la  d'infanterie
  de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Allemagne fédérale

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie
  des Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée

Kazakhstan

Pologne

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Russie

Ukraine 
 35e brigade d'infanterie navale.

Union soviétique